Ciprul a debutat la Concursul Muzical Eurovision în 1981. Cel mai bun rezultat al Ciprului, locul 2, a fost obținut în 2018 unde țara a fost reprezentată de Eleni Foureira. În mod tradițional, Ciprul acordă maximum de puncte Greciei, în timp ce aceasta își întoarce, de obicei, favoarea.

Reprezentanți

Votare (1981-2015)
Ciprul a acordat cele mai multe puncte:

Ciprul a primit cele mai multe puncte de la:

NOTA: Totalurile din tabelele de mai sus sunt puncte acordate în finalele Eurovision, exceptând cele acordate în semifinale.

Legături externe
eurovision-cyprus.com  - Eurovision Song Contest Cyprus
eurovisioncyprus.ueuo.com  - Cyprus Eurovision website (in Greek & English)
National Final Cyprus
Points to and from Cyprus eurovisioncovers.co.uk
Music.net.cy - Cyprus National Finals 2010 (in Greek)

Țări în Concursul Muzical Eurovision